Limpopo, un fleuve d'Afrique australe.
 Limpopo, une province d'Afrique du Sud.